Suzuki Vitara steht für folgende Fahrzeuge des Automobilherstellers Suzuki:

 Suzuki Vitara, Geländewagen
 Suzuki Vitara (2015), Kompakt-SUV
 Suzuki Vitara X-90, Pkw-Modell
 Suzuki Grand Vitara, SUV